Prva hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2012./13., te peta sezona 1. HRL kao drugog ranga. Ligu je tvorilo 14 momčadi, a osvojila ju je momčad Đakova.

Ljestvica

Poveznice 
 Premijer liga 2012./13.
 2. HRL 2012./13.
 3. HRL 2012./13.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2012./13.
 Hrvatski kup 2012./13.
 Prva hrvatska rukometna liga

Izvori 
 hrs.hr
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 2012./13. , pristupljeno 26. svibnja 2016.

2012-13
m-1